John Cramer ist der Name folgender Personen:

* John Cramer (Politiker) (1779–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker (New York)
 John Anthony Cramer (1793–1848), britischer Altertumswissenschaftler
 John G. Cramer (* 1934), US-amerikanischer Physiker